Werneck, commune de Bavière (Allemagne)
 Jurema Werneck, féministe noire, médecin, auteure et docteur en communication, directrice brésilienne d'Amnesty International au Brésil